Мечеть «Ислам» — квартальная мечеть в окраинном микрорайоне Казани пос. Дербышки, Татарстан.

История и архитектура 
Построена мусульманской общиной города в 1996 году по проекту архитектора Р. Н. Билялова. Относится к типу двухзальной мечети с минаретом на крыше. Одноэтажное с цокольным этажом «Н»-образное в плане здание.

В южной части размещен основной молельный зал, связанный через более узкий второй зал с вестибюлем, который занимает северную часть здания. В полуподвальном этаже расположены санузлы, комнаты для омовений, учебные и служебные помещения.

В центре крыши повышается четырёхгранный двухъярусный минарет на низком основании. Вокруг более узкого второго яруса устроен восьмигранный балкон азанчи. Распластанный, хорошо освещенный объём мечети контрастирует с глухим минаретом. Современное мусульманское культовое сооружение с распространенным составом помещений.

Ссылки 
  Мечеть «Ислам» на портале «Мечети России»

Ислам
Дербышки (Казань)
Культовые сооружения, построенные в 1996 году в России
1990-е годы в Татарстане
Мечети, построенные в 1996 году